Johann Gottlieb Korn
 Johann Jacob Korn
Strony ujednoznaczniające